Садулаєв — прізвище, утворене від імені Садулла.

 Абдул-Халім Садулаєв (1966—2006) — активний учасник чеченського національно-визвольного руху, голова Вищого Шаріатського суду ЧРІ, з 9 березня 2005 до 17 червня 2006 р. — Президент Чеченської республіки Ічкерія.
 Садулаєв Абдулрашид Булачович ( 1996) — російський борець вільного стилю, чотириразовий чемпіон світу, чотириразовий чемпіон Європи, дворазовий чемпіон Європейських ігор, олімпійський чемпіон.
 Садулаєв Герман Умаралійович ( 1973) — російський письменник, публіцист, політичний діяч.
 Садулаєв Лечі Баймарзайович ( 2000) — російський футболіст, півзахисник футбольного клубу «Ахмат».
 Садулаєв Муслім Султанович ( 1995) — російський борець вільного стилю, срібний призер чемпіонату Європи, володар Кубку світу в командних змаганнях.

Азербайджанські прізвища